

Codici 
 YT – codice vettore IATA di Air Togo
 YT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Mayotte
 YT – codice ISO 3166-2:CA dello Yukon (Canada)
 YT – codice ISO 3166-2:FR di Mayotte

Informatica 
 .yt – dominio di primo livello di Mayotte
 YT – acronimo di YouTube, un popolare servizio gratuito di video sharing
 yT – acronimo di yellowTAB, software house tedesca, fallita nel 2006, produttrice di ZETA un sistema operativo basato su BeOS

Letteratura
 Y.T. – abbreviazione per Yours Truly, uno dei personaggi principali del romanzo Snow Crash di Neal Stephenson

Musica 
 Y&T – gruppo musicale rock statunitense

Altro 
 yT – simbolo dello yoctotesla
 YT – simbolo dello yottatesla
 YT – targa automobilistica dell'Attica (Grecia)
Yt – sistema di gruppi sanguigni, detto anche sistema Cartwright